Прежнее наименование газеты Самаркандский вестник (издаётся в городе Самарканд).
 Прежнее (1931—1950 и  1964—1991) наименование газеты Овози Тоджик (издаётся в городе Ташкент).